«Ду́май как мужчи́на 2» () — романтическая кинокомедия режиссёра Тима Стори, повествующая историю отношений четырёх пар. Премьера фильма состоялась 10 июня 2014 года. Приквел фильма вышел в 2012 году под названием «Думай как мужчина».

Сюжет 
Фильм рассказывает о четырёх парах. Наладив личную жизнь, пары едут в Лас-Вегас дабы отпраздновать свадьбу Майка. За время мальчишника и девичника возникает множество непредвиденных ситуаций.

В ролях

В главных ролях 
 Майкл Или — Доминик «Мечтатель»
 Джерри Феррара — Джереми «Гуляк»
 Миган Гуд — Мая
 Реджина Холл — Кэндэс
 Денис Хэйсберт — дядя Эдди
 Кевин Харт — Седрик «Счастливо разведён»
 Терренс Дженкинс — Майкл «Маминькин сынок»
 Тараджи Хенсон — Лорен
 Романи Малко — Зики «Игрок»
 Габриэль Юнион — Кристен
 Дженифер Льюис — Лоретта
 Ла Ла Энтони — Соня

Второстепенные персонажи 
 Гэри Оуэн — Беннетт
 Адам Броди — Исаак
 Венди Маклендон-Кови — Тиш
 Дэвид Уолтон — Таррелл
 Джим Пиддок — Деклан

Рецензии

Отзывы критиков 
Фильм получил преимущественно негативные отзывы. Согласно опросу веб-сайта Rotten Tomatoes фильм набрал 23% положительных отзывов, основанных на 78 рецензиях; на Metacritic фильм набрал 38 положительных отзывов из 100, основанных на 30 рецензиях.

Сборы 
Фильм собрал $29 241 911 в течение первой недели проката, заняв первую строчку рейтинга. Общий сбор в мировом прокате составил $70 181 428.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Романтические кинокомедии США
Романтические комедийные фильмы 2010-х годов
Фильмы Тима Стори
Фильмы о Лас-Вегасе
Фильмы США 2014 года